Puccini ima više značenja:
 Puccini, Milano
 Puccini, Venezia